Henioche () ist in der griechischen Mythologie:
 Henioche (Beiname), eine Epiklese der Hera
 Henioche (Gattin des Kreon)
 Henioche (Tochter des Kreon)
 Henioche (Tochter des Pittheus), Mutter des Skiron
 Henioche (Mutter des Melanthos)